Harkimo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Hjallis Harkimo (né en 1953), homme politique finlandais
 (née en 1963), femme politique et d'affaires finlandaise
 (1923-2007), cinématographe finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois